Домик Петра I:
 Домик Петра I — в Дербенте.
 Домик Петра I — в Вологде.
 Дом Петра I — в Киеве.
 Дом Петра I — в Лиепае.
 Домик Петра I — в Москве в Коломенском.
 Дом Петра I — в Нарве.
 Домик Петра I — в Заандаме, Нидерланды.
 Домик Петра I — в Нижнем Новгороде.
 Домик Петра I — в Полоцке, Белоруссия.
 Домик Петра I — в Санкт-Петербурге.
 Домик Петра I — в Стрельне, близ Константиновского дворца.
 Дом Петра I — в парке Кадриорг, Эстония.